Дудорово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дудорово — деревня в Верховажском районе, Вологодская область.
 Дудорово — деревня в Ульяновском районе, Калужская область.
 Дудорово — деревня в Буйском районе, Костромская область.
 Дудорово — упразднённая деревня в Лужском районе, Ленинградская область. Полностью входит в состав посёлка Торковичи.
 Дудорово — деревня в Торжокском районе, Тверская область.
 Дудорово — историческое название села Дудергоф, давшего название местности в Санкт-Петербурге.